Harri Heliövaara e Emil Ruusuvuori erano i campioni in carica, ma hanno deciso di non difendere il loro titolo, in questa edizione.

In finale Luca Castelnuovo / Manuel Guinard hanno sconfitto Sergio Galdós / Gonçalo Oliveira con il punteggio di 0-6, 6-4, [11-9].

Teste di serie 

  Sergio Galdós /  Gonçalo Oliveira (finale)
  Dustin Brown /  Tristan-Samuel Weissborn (semifinale)

  Guido Andreozzi /  Guillermo Durán (primo turno)
  Diego Hidalgo /  Sergio Martos Gornés (primo turno)

Wildcard 

  Daniel de Jonge /  Guy den Ouden (quarti di finale)
  Michiel de Krom /  Bart van den Berg (semifinale)

  Alexander Maarten Jong /  Ryan Nijboer (primo turno, ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 2021